Дружба може да се отнася за някое от следните понятия.

 дружба – синоним на приятелство

Топоними 
 България
 Дружба – село в Област Видин, Община Видин
 „Дружба“ – старо име на к.к. „Св. св. Константин и Елена“
 „Дружба“ - квартал в Плевен
 „Дружба“ - квартал в Русе
 „Дружба“ - квартал в Сливен
 „Дружба“ - квартал в София
 „Дружба“ - стадион в Добрич
 „Дружба“ - стадион в Кърджали
 „Дружба“ – метростанция в София
 „Дружба“ – рудник край с. Джурково, община Лъки
 Дружба – име на Дружбенското езеро в София

 Други страни
 Дружба - град в Украйна, Сумска област
 Дружба – старо име на град Питнак в Узбекистан, Хорезъмска област
 Дружба – 3 селища от градски тип в Украйна
 Дружба – селища в Беларус (7), Казахстан (6), Молдова (1), Русия (53), Украйна (14)

Други 
 дружба – вид организация
 дружба – най-малката организационна единица в БЗНС
 Дружба „Родина“ – организация в Средните Родопи
 „Дружба“ – български сорт грозде
 „Дружба“ – нефтопровод в Източна Европа
 „Дружба“ – ежегодни общовойскови учения на ОВД (1982-1985)
 Дружба-1984 – международни спортни игри през 1984 г.
 1621 Дружба – астероид в Слънчевата система
 „Дружба“ – българо-съветски литературен алманах от 1980-те години.
 „Дружба народов“ – съветски литературен алманах

Вижте също 
 Мост на дружбата – няколко обекта с това име
 Договор за дружба и граници
 Алея на българо-руската дружба